Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1987 ägde rum i Indianapolis 6–8 mars 1987.

Medaljsummering

Herrar

Damer 

1987 i USA
Internationella friidrottstävlingar i USA
Friidrottsåret 1987
1987
Sportevenemang i Indianapolis
Indianapolis under 1900-talet